De FIM MotoGP Rookies Cup 2017 was het elfde seizoen van dit kampioenschap. Het seizoen telde 13 wedstrijden. De eerste wedstrijd werd op 6 mei op het Circuito Permanente de Jerez verreden. De laatste wedstrijd van het seizoen werd op 24 september op het Motorland Aragón verreden.

Kalender

Coureurs

Resultaten

Externe link 
 Officiële website

2017
Motorsport in 2017